Отреш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Отреш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара